

Мортик — село, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область
 Мортик — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Мартук